Jomard peut désigner :

Patronyme 
 Edme François Jomard (1777-1862), ingénieur-géographe et archéologue français
 Jacques Jomard (1768-1817), général français
 Jean-Baptiste Jomard (1780-1868), ingénieur-géographe français, frère du précédent
 Nathalie Jomard, illustratrice française

Toponyme 
 Jomard, village en Azerbaïdjan ;
 Rue Jomard, une rue de Paris ;
 Étang Jomard, un étang dans le Rhône.

Homonymie de patronyme